Coj Jen Gen (mai átírásban: Cshö Jonggon, 최용건; 1900-1976) koreai függetlenségi aktivista, észak-koreai katona.
Cshö Jonggon (최영건; 1952-) észak-koreai politikus